Tadokoro ist der Familienname folgender Personen:

 Azusa Tadokoro (* 1993), japanische Synchronsprecherin (Seiyū) und Sängerin
 Ryō Tadokoro (* 1986), japanischer Fußballspieler